Конюшенный приказ — орган центрального государственного управления в Русском государстве, заведовавший конным делом государства, и всем что с ним было связано.

Сформировался на основе Конюшего пути.

История 
В XI—XII веках при князьях Древнерусского государства существовала должность служителя княжеского двора — конюшенный тиун (тиуна конюшего). С конца XV века боярин и конюший являлся начальником Конюшенного приказа, в ведении которого находились придворные конюхи, табуны царских лошадей, а также имения, отведённые под их содержание, и многое другое. Так во времена Алексея Михайловича в дворцовых конюшнях и угодьях содержалось до 50 000 лошадей, из которых около 200 использовали поочередно, под седлом и запряжках главы Русского государства и членов его семьи, около 100 — для бояр, послов и конюшенных людей, свыше 40 000 предназначались для свиты и царских войск, 3 000 были запа́сными. В ведении Конюшенного приказа была также конюшенная казна, состоявшая из драгоценных конских уборов, сёдел, а также колымаг (экипажей) и саней, принадлежавших московским великим князьям и хранившихся с древних времен в Русском государстве.

Конюшие приказа фактически возглавляли Боярскую думу и активно участвовали в дипломатическом и военном делах государства. Первым боярином и конюшим был назначен в 1496 году А. Ф. Челяднин. Последним — А. Н. Романов. После него должность стала называться конюший (конюшенный дьяк).

Некоторые из них сами становились царями или же, имея влияние на царя, управляли государством. Примером могут служить И. Ф. Овчина Телепнев-Оболенский и Б. Ф. Годунов. Последний возглавлял Конюшенный приказ с 1599 года, при нём в Кремле был сооружён водопровод, по которому вода поднималась мощными насосами из Москвы-реки по подземелью на Конюшенный двор (для сравнения, первый водопровод в Москве был запущен 9 ноября 1804 году).

Приказ возник в первой половине XVI века как «Конюшенная изба», и впервые упоминается в 1548 году, а термин «Конюшенный приказ» применяется с 1573 года. Конюшенные дьяки впервые упоминаются в разрядных записках в 1553 году.

Ведал царской конюшней, дворцовыми экипажами и конской сбруей, конюшенными слободами, селами и угодьями, сбором пошлин с московских торговых бань, с бань в других городах, с купли-продажи лошадей на конских площадках (с проданных лошадей взималась пятая деньга (5 %) в пользу государства), а в одно время заведовал звериной охотой (вместо Ловчего приказа). В XVI веке должность конюшего также была связана с организацией конных дворцовых войск.

С 1625 года по 1705 год дела Конюшенного приказа были переданы Ингерманландской канцелярии.

В 1686 году для управления тяжёлыми орудиями, при заведении артиллерии при своих «потешных», 14-летний царь Пётр взял из Конюшенного приказа охочих к военному делу взрослых служителей, которых обмундировали в мундиры нового покроя и определили «потешными» пушкарями.
... Конюшенный приказ прежде ведал боярин конюший, первый боярин по чину и чести; в XVII веке это звание уничтожили. и стал ведать Конюшенный приказ ясельничий, да дворянин. да дьяки; в конюшенном ведомстве считалось больше 40000 лошадей. ...
С 1700 года по 1716 год находился под управлением боярина князя П. И. Прозоровского вместе с Государевой и Царицыной мастерскими палатами, в другом источнике указано что в период с 1709 года по 1711 год приказ возглавлял В. С. Ершов. Конюшенная казна в 1710 году переведена в Оружейную палату. В 1728 году в ходе реформ в государстве преобразован в Конюшенную контору. В 1731 году приказ был переименован в Конюшенную канцелярию. Канцелярия ликвидирована в 1732 году с передачей её функций Придворной конюшенной конторе, кроме финансовых и фискальных дел, которые ещё с 1710 года переданы в компетенцию Оружейной палаты.

Здание конюшенного приказа располагались на Казённом дворе в Московском Кремле просуществовало до конца 1840-х годов. В 1851 году на его месте выстроили новое здание Оружейной палаты.

Должностные лица 
В различный период времени в Конюшенной избе, позднее в приказе и канцелярии делами ведали лица в чинах:

 Тиуна;
 Приказчика (столбового приказчика);
 Конюха;
 Стремянного;
 Стряпчего;
 Ясельничего;
 Судьи;
 Шталмейстера:
 и другие.

Точных данных о количестве личного состава приказа (приказных дьяков, подьячих и других) нет, но точно известно, что он был постоянным, а не прикомандированным, как во временных и маленьких приказах. В организационно-штатной структуре приказа состояли боярин и конюший, позже конюший, после смутного времени должность была упразднена, и с начала XVII века приказ возглавил ясельничий, с помощниками (три дьяка и казначей), у них в подчинении, столбовые приказчики и конюхи, которые подразделялись на стремянных, задворных, стряпчих и стадных, а всего около 500 человек личного состава. Известны также случаи назначения (пожалования) в дьяки из стремянных конюхов, то есть не в соответствии с нормами того времени.

Грамота царя Бориса, от 1601 года, дает такое перечисление чинам дворовых людей: «Большого дворца дворовые люди всех чинов: ключники, стряпчие, сытники, подключники; конюшенного приказу приказчики, конюхи, стремянные, стряпчие; ловчего пути охотники и конные псари; сокольничья пути кречетники, сокольники, ястребники, трубники и сурначей»

Состав 
 Управление, в Кремле;
 Стременной отряд, в среднем, около 50 стременных конюхов;
 Конюшенная казна, в Кремле;
 Конюшенный двор, в Кремле;
 Домодедовская волость Московского уезда;
 Конские слободы:
 в Дмитрове;
 Большие Лужники (Москва);
 Малые Лужники (Москва);
 Большая Конюшенная, позже Конюшенная Новая слобода;
 Овчинная (Москва);
 Сыромятная (Москва);
 Кобыльи конюшни (по современному конные заводы), в начале XVII века их было сначала 13 (в том числе в потешных сёлах Броннице, Воробьёве, Коломенском, Острове, Хорошеве и других, в слободах Александровской (разводили лошадей русской породы и иноземных, то есть черемисских, ногайских, калмыцких, кызылбашских (персидских), литовских и горских) и Гавриловской), а позже 16 единиц.
 и многое другое.

Персоналии 
 А. И. Матюшкин
 П. М. Глебов
 А. П. Соковнин
 Ю. Н. Трубецкой
 и другие.

См. также 
 Казённый приказ
 Коневодство
 Коннозаводство

Примечания

Литература 
 РГАДА. Включение в ф. 137. 7 ед. хр., 1610—1636;
 Г. П. Успенский «Опыт повествования о древностях Русских». Харьков, 1818. Стр. 280;
 Иван Забелин Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях. Москва. Типография Грачёва. 1869, стр. 277;
 Н. Ф. Зезюлинский Историческое исследование о коннозаводском деле в России. СПб., 1889. Вып. 1;
 И. К. Мердер Исторический очерк русского коневодства и коннозаводства. — , 1897. — С. 23;
 ;
 ;
 ;
 С. К. Богоявленский Приказные судьи XVII в. ; , 1946;
 М. М. Денисова Конюшенная казна // Государственная Оружейная палата Московского Кремля. М., 1954;
 А. А. Зимин О составе дворцовых учреждений Русского государства конца XV и XVI в. // Исторические записки. М., 1958. Вып. 63;
 Л. П. Кириллова К истории Конюшенного приказа XVII в…. // Археографический ежегодник за 1980 г. М., 1981;
 А. П. Павлов Приказы и приказная бюрократия (1584—1605) // Исторические записки. М., 1988. Вып. 116;
 Е. В. Кожевников, Д. Я. Гуревич, Отечественное коневодство: история, современность, проблемы, Москва, Агропромиздат, 1990;
 А. Р. Андреев. Российская государственность в терминах. IX — начало XX века. — М.: Крафт+. 2001;
 История российской геральдики. — М.: Эксмо, 2009. — (Российская императорская библиотека). — С. 192—194;
 Петров П. Н.  (переиздание: );
 Ю. Эскин Очерки истории местничества в России XVI—XVII веков.;

Ссылки 
 Официальный портал Мэра и Правительства Москвы. Ершов Василий Семенович.
 Проект «РУНИВЕРС» Новая энциклопедия > История государственных институтов Конюшенный приказ.

Приказы Русского государства